Сейтку́лов — казахская фамилия.

 Сейткулов, Ержан Нураханович (род. 1979) — казахстанский математик.
 Сейткулов, Мухамедхан (1870—1937) — казахский просветитель, меценат, сподвижник алашординцев.